Antonio De Luca – fumettista italiano
 Antonio De Luca – vescovo italiano